Вілсон (округ, Канзас)
Вілсон (округ, Північна Кароліна)
Вілсон (округ, Теннессі)
Вілсон (округ, Техас)